Zaloka je lahko:

 Zaloka, naselje v občini Šentrupert;
 Zaloka, potok, pritok Radomlje;
 Zaloka, zaselek naselja Jesenovo v občini Zagorje ob Savi